Jedlová ist der Name
 eines Berges (Tannenberg) 774 m im Lausitzer Gebirge, siehe Jedlová (Berg)
 einen Berges Jedlová (Erzgebirge) (Tannich) 853 m im mittleren Erzgebirge, Gemeinde Vysoká Pec u Jirkova, Tschechien
 Jedlová u Poličky (Schönbrunn), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
Jedlová (Tannaweg), Ortsteil von Stará Voda u Mariánských Lázní, Okres Cheb, Tschechien
Jedlová (Jiřetín pod Jedlovou) (Tannendorf), Ortsteil von Jiřetín pod Jedlovou, Okres Děčín, Tschechien
Jedlová v Orlických horách (Tanndorf), Ortsteil von Deštné v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 vom Bahnhof Jedlová